Nicole Clerico e Maria Masini erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Clerico ha fatto coppia con Maria Abramović, ma è stata sconfitta in semifinale, mentre la Masini ha fatto coppia con Lorenza Stefanelli, ma è stata sconfitta nei quarti di finale.

Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Imola 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Giulia Gatto-Monticone e Federica Quercia che hanno battuto in finale Yuliana Lizarazo e Scarlett Werner per walkover.

Teste di serie  
Le prime tre teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale.

 Maria Abramović /  Nicole Clerico (semifinale)
 Evelyn Mayr /  Julia Mayr (semifinale)

 Margalita Chakhnašvili /  Nadia Lalami (quarti di finale) 
 Giulia Gatto-Monticone /  Federica Quercia (campionesse)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Imola 2011